Васильев, Николай:
 Васильев, Николай (1847—1878)  — крестьянин, пропагандист народничества, осуждён на процессе 50-ти.  
 
 
 Васильев, Николай Валентинович (род. 1960) — российский деятель гражданской и военной авиации, заслуженный штурман Российской Федерации.
 Васильев, Николай Борисович (1940—1998) — советский и российский математик.
 Васильев, Николай Борисович (род. 1956) — советский легкоатлет-барьерист.
 
 Васильев, Николай Викторович (род. 1957) — советский футболист, тренер.
 Васильев, Николай Владимирович (1930—2001) — советский и российский иммунолог, академик РАМН.
 
 
 
 Васильев, Николай Константинович (1912—1995) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Николай Леонидович (1955—2021) — российский филолог, профессор.
 
 
 
 Васильев, Николай Семёнович (1800 — после 1855) — ординарный профессор Московского университета, юрист и экономист, статский советник.
 
 
 Васильев, Николай Юрьевич (род. 1982) — российский искусствовед и фотограф. Примечания